Söderqvist är ett svenskt efternamn som kan skrivas på olika sätt. Den 31 december 2021 var följande antal personer bosatta i Sverige med namnvarianterna
 Söderqvist 2 897
 Söderkvist 787
 Söderquist 490
Sammanlagt  personer.

Personer med efternamnet Söderqvist eller med varianter av detta namn

 Ann-Sofi Söderqvist
 Claes Söderquist
 Eva Söderqvist
 Dan Söderqvist, kompositör och musiker
 Eva Söderqvist
 Helén Söderqvist-Henriksson, skådespelerska
 Jan Söderqvist, journalist
 Johan Söderqvist, musiker
 Lena Söderqvist
 Marie Söderqvist
 Martin Söderquist
 Michael Söderkvist
 Måns Söderqvist
 Nathalie Söderqvist
 Nils-Erik Söderqvist
 Nina Söderquist
 Ragnar Söderquist
 Rune Söderqvist
 Sanfrid Söderqvist (aktiv 1929), brottare
 Stig Söderqvist, art director och tecknare
 Verner Söderkvist
 Yngwe Söderquist
 Åke Söderqvist, krögare och TV-man

Källor

Svenska efternamn